Limestone Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Limestone Township (Arkansas)
 Limestone Township (Kankakee County, Illinois)
 Limestone Township (Peoria County, Illinois)
 Limestone Township (Kansas)
 Limestone Township (Michigan)
 Limestone Township (Minnesota)
 Limestone Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Limestone Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Limestone Township (Montour County, Pennsylvania)
 Limestone Township (Union County, Pennsylvania)
 Limestone Township (Warren County, Pennsylvania)